Denumirea de Izgrev se poate referi la următoarele localități din Bulgaria:
 Izgrev, sat în regiunea Burgas;
 Izgrev, sat în regiunea Iambol;
 Izgrev, sat în regiunea Plevna;
 Izgrev, sat în regiunea Sliven;
 Izgrev, sat în regiunea Smolean;
 Izgrev, sat în regiunea Șumen;
 Izgrev, sat în regiunea Varna.